Easy Love peut faire référence à :

 , une chanson de Dionne Warwick, en 1980
 Easy Love, une chanson de Lady, en 2000
 Easy Love, une chanson de R5 sur l'EP Heart Made Up on You, en 2014
 Easy Love, une chanson de Sigala, en 2015
 , une chanson de Lauv, en 2017
 Easy Love, une chanson de Blair St. Clair, en 2019

Voir aussi 

 Easy Lover, une chanson de Philip Bailey et Phil Collins, en 1984